Lucchese bezeichnet:
 AS Lucchese Libertas, italienischer Fußballclub aus Lucca in der Toskana
 Lucchese-Familie; eine der fünf „Familien“ der US-amerikanischen Mafia (La Cosa Nostra) in New York City

Lucchese oder Luchese ist der Familienname folgender Personen:
 Lucchese da Poggibonsi (etwa 1181–1260), italienischer Kaufmann und Terziar, als Seliger verehrt
 Alberto Lucchese († nach 1600), italienischer Baumeister der Renaissance
 Carlo Domenico Lucchese, Baumeister und Stuckateur, u. a. Oberes Schloss Mitwitz, Ehrenburg und Morizkirche Coburg
 Bartolomeo Lucchese, Bruder von Carlo Domenico, Baumeister und Stuckateur, u. a. Leopoldkirche Hildburghausen, Ehrenburg und Morizkirche Coburg
 Filiberto Lucchese (eigentlich Filip Alberto Lucchese, auch Luchese; 1606–1666), italienisch-schweizerischer Architekt, Baumeister und Geometer
 Giangiuseppe Lucchese, Vizepräsident des italienischen Fußballklubs FBC Treviso
 Giovanni Lucchese, auch Hans Lucchese († 1581), Renaissancebaumeister, Hofbaumeister Ferdinands II.
 Giuseppe Lucchese (* 1959), sizilianischer Mafioso
 Tommy Lucchese alias Gaetano Lucchese (1899–1967), US-amerikanischer Mobster der „Lucchese-Familie“

Siehe auch:
 Lucchesische Republik
 Lucchesi